

Юлен — місто, штат Індіана
 Юлен — місто, штат Міннесота

Див. також 
 Улен